Бялко́вский () — фамилия польского происхождения. Известные носители:

 Бялковский, Бартош (род. 1987) — польский футболист, вратарь.
 Бялковский, Дариуш (род. 1970) — польский гребец-байдарочник;
 Бялковский, Леон (1885—1952) — польский учёный-историк;
 Бялковский, Николай Петрович (1884—1969) — русский офицер, герой Первой мировой войны.
 Бялковский С. Н. — востоковед, ученик А. А. Семёнова, руководитель Туркестанских Военных Курсов Востоковедения во вторую половину 1920-х годов.

 Бялковская, Анета (род. 1977) — польская гребчиха-байдарочница, выступала за сборную Польши в конце 1990-х — середине 2000-х годов.

 Примечания